Gastó II de Bearn (~951 -1012), vescomte de Bearn (996 -1012)
 Gastó III de Bearn
 Gastó IV de Bearn (Segle XI-1131), vescomte de Bearn 
 Gastó V de Bearn (), vescomte de Bearn, Gabardà i Brulhès 
 Gastó VI de Bearn (1172-1215), noble català, vescomte de Bearn, d'Oloron i de Gabardà, baró de Montcada i comte de Bigorra 
 Gastó de Bearn o Gastó VII de Montcada i de Bearn (1220?-1290), Vescomte de Bearn, Auloron, Brulhès i Gabardà, de Montcada, Vic, Muntanyola i Vacarisses 
 Gastó de Bearn o Gastó I de Foix (1288 - Maubuisson, Aquitània 1315), comte de Foix i vescomte de Bearn, Marsan i Castellbò (1302-1315), i Baró de Castellví
 Gastó de Bearn o Gastó II de Foix (1308 – Sevilla, setembre de 1343) fou comte de Foix i vescomte de Bearn i Marsan (1315 – 1343) 
 Gastó de Bearn o Gastó III de Foix (1331 - Orthez, França, 1391), comte de Foix i vescomte de Bearn